Grand Prix Meksyku 1967 (oryg. Gran Premio de Mexico) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1967, która odbyła się 22 października 1967, po raz piąty na torze Autódromo Hermanos Rodríguez.

Szóste Grand Prix Meksyku, piąte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Meksyku
1967
1967 w Ameryce Północnej
Meksyk w XX wieku